Tarn puede referirse a:
 Geografía y lugares:

 tarn, un lago de origen glaciar.
 Tarn (departamento), un departamento de Francia.
 Tarn y Garona, otro departamento francés.
 Río Tarn, un río de Francia.
 Bahía Tarn, una bahía de la costa del Pacífico de Chile.

 Personas:
 William Woodthorpe Tarn (1869–1957), historiador y autor británico.